Huszonnégy óra egy asszony életéből, Stefan Zweig 1927-ben megjelent novellája (fordította Kiss Dezső, In: Stefan Zweig: Az érzések zürzavara (Verwirrung der Gefühle), 105–182, 1934.
24 óra egy asszony életéből, a novella egy 1931-es német filmváltozata
24 óra egy asszony életéből, a novella egy 1952-es angol filmváltozata
24 óra egy asszony életéből, a novella egy 1968-as francia filmváltozata
24 óra egy asszony életéből, a novella egy 2001-es francia filmváltozata